

Biologia 
 Sangue caldo  – termine generico per riferirsi ad un complesso corredo di caratteristiche che determinino la termofisiologia di un animale (o di un organismo in generale):
Endotermo
Omeotermo
Tachimetabolico

Cinema 
 Sangue caldo (Man with the Gun) – film del 1955 diretto da Richard Wilson

Televisione 
 Sangue caldo  – serie televisiva diretta da Luigi Parisi e Alessio Inturri